Gvozd je ime več naselij:
 Gvozd, Hrvaška
 Gvozd, Nikšić, Črna gora